

Patronyme 
Lambelet est un nom de famille notamment porté par:

 Frédéric Lambelet (1817-1876), homme politique suisse ;
 Georges Lambelet (1875-1945), compositeur, musicologue et critique musical grec ;
 Jean-Christian Lambelet (1938-), économiste et essayiste suisse ;
 Louis Constant Lambelet (1827-1882), homme politique suisse.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse